

Рогове — село, Слободський район, Кіровська область

Рогове — село, Красногвардійський район, Автономна Республіка Крим
 Рогове — село, Старобільський район, Луганська область